Абрам Лазаревич Гилинский (, Двинск, Витебская губерния — 26 февраля 1939) — советский государственный деятель.

Биография 
Родился  в Двинске (ныне — Латвия) в еврейской семье. Его отец — Шмуйл-Лейзер Янкелевич Гилинский — был букинистом, мать — Доба-Хьена Лейбовна Столяр, оба уроженцы местечка Уцяны. В 1910 году окончил школу в Двинске, с 1911 года работал электромонтёром.

В 1915 вступил в РСДРП(б). Вёл партийную работу в Двинске и Харькове. В декабре 1915 (январе 1916 по н.ст.) был арестован и сослан в Иркутскую губернию на 3 года. Освобождён Февральской революцией, а амнистирован.

С апреля 1917 — агитатор в Нарвском райкоме РСДРП(б) Петрограда; в 1917—1918 — агитатор, затем организатор и начальник штаба Красной гвардии в Кременчуге.

В 1918—1920 годах — на подпольной работе на Украине: председатель Волынского (1918—1919) и Киевского (12.1919 — 1920) губкомов партии. Участвовал в организации партизанских отрядов. В апреле — сентябре 1920 года — секретарь Екатеринославского губкома КП(б) Украины. В 1920 году работал электромонтёром в Харькове.

С декабря 1920 по март 1921 года — ответственный секретарь Екатеринославского губкома КП(б) Украины, после чего заведовал Организационным отделом ЦК КП(б) Украины. С августа 1923 года — ответственный секретарь Гомельского губкома РКП(б), с декабря 1925 — ответственный секретарь Рязанского губкома.

С сентября 1928 в течение года учился на курсах марксизма-ленинизма при ЦИК СССР, затем был заместителем заведующего орграспредотделом ЦК ВКП(б) (1929—1930).

С января 1931 года работал в Наркомате снабжения СССР (с 1934 — Наркомпищепром СССР): начальник Сектора кадров (по сентябрь 1932), начальник Главного управления спиртовой и спиртоводочной промышленности (сентябрь 1932 — июль 1937), заместитель наркомпищепрома (с июля 1937). В 1931—1934 входил в состав коллегии наркомата. С 19 января 1938 года — нарком пищевой промышленности СССР.

Избирался делегатом XIII (1924), XIV (1925) и XV (1926) партийных конференций; XII (1923), XIII (1924), XIV (1925), XV (1927) и XVI (1930) съездов РКП(б) / ВКП(б).

Кандидат в члены ЦИК СССР 3-го созыва, член ЦИК СССР 7-го и 13-го (1927—1929, от Рязанской губернии).

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР I созыва (с 1937, от Орловской области).

24 июня 1938 года был арестован и 7 августа того же года официально снят с поста наркома.

26 февраля 1939 года Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в шпионаже, вредительстве и участии в контрреволюционной организации (ст.58-1 «а», 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР) приговорён к высшей мере наказания, в тот же день расстрелян. Похоронен на Донском кладбище (могила 1).

Реабилитирован 2 апреля 1955 года определением Военной коллегии Верховного суда СССР.

Награды 
Орден Ленина (1.8.1936) — за перевыполнение пищевой промышленностью годового государственного плана 1935 г., а также за успешно проводимую работу по улучшению качества изделий предприятиями Народного Комиссариата Пищевой Промышленности.

Адреса 
В Москве — ул. Серафимовича, д.2 (Дом правительства), кв.77.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Революционеры России
Революционеры Украины
Первые секретари Волынского обкома КП Украины
Первые секретари Киевского обкома КП Украины
Первые секретари Днепропетровского обкома КП Украины
Первые секретари Гомельского обкома КП Белоруссии
Первые секретари Рязанского обкома КПСС
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Народные комиссары пищевой промышленности СССР
Члены ЦИК СССР
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1939 году
Делегаты XIII конференции РКП(б)
Делегаты XIV конференции РКП(б)
Делегаты XV конференции ВКП(б)
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании